Četvrti rang hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2001./02. su činile prve županijske lige u većini županija.

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica 
 NK Nedelišće

Jedinstvena ŽNL Zagrebačka 
 

 Izvori: 
 rsssf.com 
 Lomnički nogomet

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Križevačka nogometna priča 1909. – 2009 
 Glas Podravine i Prigorja

1. ŽNL Krapinsko-zagorska 

 Izvori: 
 75 godina nogometa u Donjoj Stubici 1926. – 2001.

1. ŽNL Osječko-baranjska 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Požeško-slavonska 

Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Sisačko-moslavačka 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Petrinji 1910. – 2010. 
 Sokol Velika Ludina, ljestvica 
 Sokol Velika Ludina, rezultati

1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 
 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 NK Dugopolje - 50 godina nogometa u Dugopolju (1952. – 2002.) 
 OSK Otok

ŽNL Šibensko-kninska 

 Izvori: 
 NK Dinara Knin 1913-2013

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 
 

 Izvori: 
 rsssf.com

1. ŽNL Zadarska 
 

 Izvori:  
 NK Pag

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 2. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 7. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 
 rsssf.com, Hrvatska 2001./02.
  

2001-02
 4